Il Cantone di Évry è una divisione amministrativa dell'Arrondissement di Évry.

È stato costituito a seguito della riforma approvata con decreto del 24 febbraio 2014, che ha avuto attuazione dopo le elezioni dipartimentali del 2015.

Composizione 
Comprende i seguenti 2 comuni:
 Évry 
 Courcouronnes

Note 

Evry